Miaoli () – powiat w zachodniej części Tajwanu. W 2010 roku liczył 560 968 mieszkańców. Siedzibą powiatu jest miasto Miaoli.

Symbole powiatu:
 drzewo: cynamonowiec kamforowy
 kwiat: Osmanthus fragrans
 ptak: sroka zwyczajna

Podział administracyjny 
Powiat Miaoli dzieli się na dwa miasta, pięć gmin miejskich i jedenaście gmin:

Przypisy 

Powiaty w Republice Chińskiej